Лагольм (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Лагольм — місто у Швеції, у лені Галланд.